Руэсга () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Асон-Агуэра. Занимает площадь 88 км². Население — 1041 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Página en inglés sobre las cuevas de Matienzo

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии